Miquel Psel·los el Vell, suposat filòsof grec nadiu d'Andros, del , inventat per l'error d'un copista.
 Miquel Psel·los o Miquel Constantí Psel·los, escriptor romà d'Orient del 
 Joan Psel·los, escriptor romà d'Orient d'època desconeguda.